Okręty US Navy o nazwie USS "Ray", pochodzącej od rzędu ryb z podrodziny spodouste:
Pierwszy "Ray" (SS-271) był okrętem podwodnym typu Gato, który był w służbie w latach 1943-1960.
 Drugi "Ray" (SSN-653) był okrętem podwodnym typu Sturgeon, który był w służbie w latach 1967-1993.
Ray